RTS
 Real Time Strategy
 Radio Television of Serbia
 Radiodiffusion Télévision Sénégalaise